Ha'atafu é um clube de futebol de Tonga. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2000. 

Clubes de futebol de Tonga